Briggs Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Briggs Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Briggs Branch (Kansas), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Briggs Branch (Missouri), Fluss im Bundesstaat Missouri